Magnus Olai, latinisering av Magnus eller Måns Olsson, kan avse:
 Magnus Olai Asteropherus 
 Magnus Beronius
 Magnus II Tavast 
 Magnus Olai (kyrkoherde i Sala)

Se även
 Magnus Olsson